Крупели — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Крупели — деревня в Орлевском сельсовете Щучинского района Гродненской области.
 Крупели — деревня в Рожанковском сельсовете Щучинского района Гродненской области.